Tăbăraș:
 Margareta Tăbăraș
 Stelian Tăbăraș (Tăbărași)

Nume de familie românești